Jungnickel peut faire référence à : 
 Christa Jungnickel (1935–1990), historienne des sciences anglaise.
 Dieter Jungnickel (né en 1952), mathématicien allemand.
 Lars Jungnickel (né en 1981), footballeur allemand.